Kø  har flere betydninger:
 billardkø – "stok" benyttet til billard.
 kø (datastruktur) – en datastruktur.
 række (kø) – generelt kø, f.eks. en kø af mennesker ved kassen i supermarkedet.

Bemærk:
Tidligere skrevet med den oprindelige franske skrivemåde queue (egl. "hale").